Ел Моралиљо има више значења:

 Ел Моралиљо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Моралиљо (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Моралиљо (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моралиљо (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моралиљо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моралиљо (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моралиљо, Мориљо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моралиљо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику